

Arte 

 San Massimo – opera di Donatello

Geografia 
 San Massimo – comune della provincia di Campobasso, in Molise
 Santo Massimo – frazione del comune italiano di Affile in Lazio
San Massimo – frazione del comune italiano di Gropello Cairoli in Lombardia
San Massimo – frazione del comune italiano di Isola del Gran Sasso, in Abruzzo
San Massimo – frazione del comune italiano di Piana Crixia, in Liguria
San Massimo – frazione del comune italiano di Rapallo, in Liguria
San Massimo (in passato "San Massimo all'Adige") – frazione del comune italiano di Verona, in Veneto

Santi e Beati 
 San Massimo – martire in Galizia in data imprecisata, celebrato il 4 settembre
 San Massimo di Siria – martire a Damasco in data incerta con i coniugi Paolo e Tatta, Sabiniano, Rufo ed Eugenio, celebrato il 25 settembre
 San Massimo – venerato a Cravagliana, martire in data imprecisata, celebrato il 13 giugno
 San Massimo (†120) – vescovo di Nola e martire, celebrato il 15 gennaio
 San Massimo (II secolo) – martire in Illiria con Floro, Lauro e Proclo, celebrato il 18 agosto
 San Massimo (II secolo) – vescovo di Padova, celebrato il 2 agosto
 San Massimo d'Aveia (†228) – martirizzato durante le persecuzioni di Decio, patrono principale della città di L'Aquila, festeggiato il 10 giugno
 San Massimo di Ostia (†235) – prete martirizzato presso Ostia insieme ad Archelao, Ciriaco ed altri, celebrato il 23 agosto
 San Massimo (†251) – martirizzato in Persia con Olimpiade, celebrato il 15 aprile
 San Massimo di Efeso (†251) – martire ad Efeso, celebrato il 30 aprile
 San Massimo di Ostia (fine III secolo – inizio IV secolo) – martire a Ostia con San Claudio e altri compagni sotto Diocleziano, celebrato il 18 febbraio
 San Massimo (†282) – vescovo di Alessandria d'Egitto, celebrato il 27 dicembre
 San Massimo (III secolo) – prefetto martirizzato a Roma insieme ai compagni Tiburzio e Valeriano, celebrato il 14 aprile
 San Massimo (†303) – martire a Silistria (Bulgaria), celebrato il 13 aprile
 San Massimo martire (†303) – martirizzato con sant'Antimo ed altri compagni in luoghi diversi e celebrati l'11 maggio
 San Massimo di Apamea (†304) – martire ad Apamea, celebrato il 30 ottobre
 San Massimo (†310) – martire in Tracia con Asclepiodoto e Teodoto, commemorato il 15 settembre
 San Massimo di Gerusalemme (†350) – mutilato per ordine dell'imperatore Massimino Daia, vescovo di Gerusalemme, festeggiato il 5 maggio
 San Massimo (†361) – vescovo di Napoli e martire, festeggiato il 10 giugno
 San Massimo o Massimino (†363) – martire ad Antiochia con Gioventino, celebrato il 25 gennaio
 San Massimo di Magonza (†378) – vescovo di Magonza, commemorato il 18 novembre
 San Massimo (†420) – vescovo di Torino e confessore, festeggiato il 25 giugno
 San Massimo di Riez (†455) – vescovo di Riez (Francia, Alta Provenza) e confessore, commemorato il 27 novembre
 San Massimo di Chinon (†470) – abate francese a Chinon e confessore, celebrato il 20 agosto
 San Massimo di Cartagine (†483) – martire a Cartagine con Liberato, Bonifacio ed altri,  celebrato il 17 agosto
 San Massimo di Pavia (†514) – vescovo di Pavia e confessore, commemorato l'8 gennaio
 San Massimo di Verona (VI secolo) – vescovo di Verona, commemorato il 29 maggio
 San Massimo il Confessore (†662) – bizantino, mutilato per aver rifiutato il monotelismo, celebrato il 13 agosto (21 gennaio dalla Chiesa ortodossa)
 San Massimo Metropolita (†1305) – Metropolita di Vladimir e di tutta la Russia